Dragočaj (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Dragočaj (rijeka), rijeka